Pietro Antonio Novelli I (1568-1625), mosaïste et peintre italien ;
 Pietro Antonio Novelli II (1608-1647), peintre italien ;
 Pietro Antonio Novelli dit Novelli III (1729-1804), dessinateur, illustrateur, écrivain, poète, graveur et peintre italien ;
 Francesco Novelli (1764-1836), illustrateur, graveur et peintre italien ;
 Ermete Novelli (1851–1919), acteur italien ;
 Augusto Novelli (1867-1927), écrivain, dramaturge et journaliste satirique italien ;
 Amleto Novelli (1885-1924), acteur italien ;
 Mario Novelli (1913-), joueur italien de basket-ball ;
 Novello Novelli (1930-2018), acteur italien ;
 Diego Novelli (1931-), personnalité politique et journaliste italien ;
 Mario Novelli (1940-2016), acteur italien ;
 Hervé Novelli (1949-), homme politique français ;
 Jean-François Novelli (1970-), ténor français.

Patronyme italien
Homonymie de patronyme italien